

Geografia 
 Sutherland – hrabstwo historyczne w Szkocji
 Sutherland – miasto w Południowej Afryce, w Prowincji Przylądkowej Północnej
 Sutherland – miasto w USA, w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Sutherland – wieś w USA, w stanie Nebraska, w hrabstwie Lincoln
 Sutherland – jednostka osadnicza w USA, w stanie Utah, w hrabstwie Millard
 Sutherland (Sutherland Shire) – jednostka samorządu lokalnego w Australii, w aglomeracji Sydney
 Sutherland – miejscowość w Australii w stanie Nowa Południowa Walia
 Sutherland Falls – wodospad w Nowej Zelandii

Postacie 
 Darren Sutherland – irlandzki bokser
 Donald Sutherland – aktor kanadyjski
 Earl Wilbur Sutherland Jr. – fizjolog amerykański
 Efua Theodora Sutherland – pochodząca z Ghany pisarka, tworząca w języku angielskim
 Ivan Sutherland – amerykański inżynier
 Joan Sutherland – australijska śpiewaczka operowa, sopran
 Kiefer Sutherland – aktor amerykański, syn Donalda
 Książę Sutherland – ujednoznacznienie
 Trevor Sutherland – jamajski wokalista, twórca muzyki roots reggae
 Tui T. Sutherland – autorka książek dla dzieci

Pozostałe 
 Sutherland – klan szkocki
 Sutherland – australijski klub piłkarski